Bjala – comune bulgaro nella Regione di Ruse
 Bjala – comune bulgaro nella regione di Varna
 Bjala Slatina – comune bulgaro nella regione di Vraca
 Nova Bjala Reka – distretto della Bulgaria